George Hotel oder The George Hotel ist der Name folgender Objekte:

 George Hotel (Huddersfield), England
 George Hotel (Inveraray), Schottland
 George Hotel (Kilmarnock), Schottland
 George Hotel (Stamford), England
 George Hotel and Pilgrims’ Inn, Glastonbury, England
 The George Hotel (Crawley), England
 The George Hotel (Edinburgh), Schottland
 The George Hotel (Reading), England

Siehe auch:
 Hotel George, Lemberg, Ukraine